Udall kan syfta på:

Geografi
 Udall, Kansas

Personer
 Mark Udall
 Mo Udall
 Stewart Udall
 Tom Udall